Сара́товский областно́й радиоклу́б основан в 1946 году.

История 
По воспоминаниям Александра Сергеевича Владимирова, начальником радиоклуба был в то время Лазуткин (имя и отчество не известны). Радиоклуб занимался подготовкой кадров для армии и народного хозяйства. При клубе была создана «Секция коротких волн», в которой особой популярностью среди молодёжи пользовалась коллективная радиостанция с позывным UA4KCD. Руководил ею Всеволод Васильевич Штыхно.

После опубликования постановления от 20 августа 1951 года Совета Министров СССР об образовании ДОСААФ СССР, Саратовский областной радиоклуб, как и многие самодеятельные организации того времени, вошёл в ряды оборонного общества. Долгое время радиоклуб продолжал свою деятельность под эгидой ДОСААФ, сотрудничая с Центральным Радиоклубом СССР (ЦРК) имени Э. Т. Кренкеля и Федерацией Радиоспорта СССР.

После упразднения Центрального Радиоклуба (ЦРК), в 1992 году, на базе радиоклуба было организовано саратовское региональное отделение (РО) Союза радиолюбителей России (СРР). Региональное отделение СРР является членом национальной радиолюбительской организации — Союза радиолюбителей России, входящей в Международный радиолюбительский союз (англ. IARU), представляющего интересы радиолюбительских организаций в Международном союзе электросвязи (англ. ITU).

Основу радиоклуба составляет совет, переизбираемый раз в четыре года на общем собрании его членов. Квалификационно — дисциплинарная комиссия (КДК), как доверенное лицо Главного радиочастотного центра проводит экзамены для граждан, желающих получить личный позывной сигнал. Дипломной комиссией РО выдаётся ряд учреждённых специальных радиолюбительских дипломов, часть которых возможно получить в электронном виде. Саратовское региональное отделение СРР радиоклуба аттестовано как спортивная организация в Министерстве молодёжной политики, спорта и туризма.

Саратовское региональное отделение СРР является организатором «Кубка Саратовской области «ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ»» — соревнования на коротких волнах. РО СРР планирует самостоятельные и совместные мероприятия с Правительством Саратовской области, связанные с историческими датами России, а также поездки по Саратовской области и окрестностям. В качестве информационного обеспечения на частотах любительского диапазона организован еженедельный «Круглый стол», а в интернете работает видеоканал на радиолюбительскую тематику.

Саратовский радиоклуб объединяет сотни радиолюбителей в области и играет значимую роль в занятии техническим творчеством граждан как молодого поколения, так и зрелого возраста. Члены радиоклуба участвуют в соревнованиях на КВ и УКВ, полевых днях, днях активности, проводят радиосвязи через метеорные потоки, искусственные спутники Земли, коллекционируют QSL.
Традиционно, в День Космонавтики, радиолюбители Саратовской области работают в эфире с места приземления первого космонавта планеты.

В Саратове и Балакове действуют ретрансляторы УКВ сигналов. Они обеспечивают радиосвязью владельцев стационарных, мобильных и портативных любительских радиостанций в радиусе 70 — 150 км. Это позволяет оперативно организовать радиолюбительскую аварийную радиосвязь во время чрезвычайных ситуаций. Союзом радиолюбителей России и саратовское РО подписали соглашения о сотрудничестве с Министерством чрезвычайных ситуаций.

Примечания

Литература 
 Радио № 8-9 1946 г. Список радиоклубов СССР
 Радио Всем № 10 1926 г. Саратов, радиостанции частного использования,
 Друг радио № 1 1926 г. Первый Саратовский губернский съезд Общества Друзей Радио (ОДР)
 Радио № 11 1991 г.
 Радио № 3 2001 г.
 Радио № 3 2007 г.

Ссылки 
 История Саратовского областного радиоклуба
 Саратовское региональное отделение «Союза радиолюбителей России» Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области
 Саратовских радиолюбителей привлекут к помощи в ликвидации ЧС
  Слёт радиолюбителей в Нижегородской области «Вести. Саратов» от 3 августа 2012 года
 Работники всех отраслей связи отмечают День радио «Вести. Саратов» от 7 мая 2013 года
 У саратовского МЧС появился любительский позывной сигнал ГТРК Саратов
 Майор Саратовского МЧС стал лучшим на слете радиолюбителей ГТРК Саратов
 Установили связь через метеорный след ГТРК Саратов
 Мероприятия, посвященные празднованию Дня космонавтики Интернет газета «Глас Народа» от 8 апреля 2014 года
 Мероприятия в Саратове, посвященные Дню Космонавтики «Комсомольская Правда» от 4 апреля 2008 года
 Ко Дню космонавтики саратовские радиолюбители получили специальный позывной UE54GP Правительство Саратовской области от 30 марта 2015 года
 Саратовский областной радиоклуб организовал получение специальных позывных к юбилею Победы в Великой Отечественной Войне Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области от 8 мая 2015 года

Радиолюбительство
Любительская радиосвязь
Общественные организации СССР
Общественные организации России
Саратов